Die Albret Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 28. November 2016 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Nérac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Coteaux de l’Albret,
 Communauté de communes du Val d’Albret und
 Communauté de communes du Mézinais.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Saint-Laurent den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté de communes im Département Lot-et-Garonne
Gegründet 2016